Manípulo puede referirse a:

 Manípulo, unidad de combate del ejército romano.
 Manípulo, un tipo de pañuelo que se coloca sobre el brazo izquierdo de un sacerdote durante la liturgia católica.
 Manípulo, vara de mando.